Nigel (Gauteng) — cidade da África do Sul

Desambiguações de topônimos